Дулепово — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Дулепово — деревня в Вологодском районе.

Московская область 
 Дулепово — деревня в Солнечногорском районе.
 Дулепово — деревня в городском округе Шаховская.

Тверская область 
 Дулепово — деревня в Кашинском районе.

Ярославская область 
 Дулепово — деревня в Ярославском районе.